Жорж Теландье () — французский велогонщик, чемпион летних Олимпийских игр 1900.

На Играх Теландье соревновался только в спринте. Не проиграв ни одного заезда, он занял в финале первое место и выиграл золотую медаль.

Ссылки 
 Жорж Теландье на sports-reference.com 

 

Персоналии по алфавиту
Чемпионы летних Олимпийских игр 1900 года
Велогонщики Франции
Велогонщики на летних Олимпийских играх 1900 года
Олимпийские чемпионы от Франции
Олимпийские чемпионы по трековым велогонкам